Виталий Литвинов:
 Литвинов, Виталий Викторович (род. 1970) — российский футболист.
 Литвинов, Виталий Ильич (род. 1941) — советский и российский учёный-иммунолог, фтизиатр, академик РАМН (2004), академик РАН (2013).